Ithytrichia är ett släkte av nattsländor. Ithytrichia ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smånattsländor
Ithytrichia